Culina este un nume de familie aromân. Se poate referi la:

 Arghir Culina (1883 - 1972), arhitect și sculptor monumentalist român interbelic de origine aromână, reprezentant al stilurilor  eclectic și neoromâneasc, Art Deco cu influențe neoromânești și, respectiv, Art Deco propriu-zis.
 Jason Culina (n. 1980), fotbalist australian, care a jucat și la PSV Eindhoven.

Nume proprii